Педро III може да се односи:
 Пере III од Арагона (1239-1285), краљ Арагона и Валенсије
 Петар III Арон
 Педро III Португалски (1717–1786), краљ португалски и алгарвешки
 Петар III Романов